Междунаро́дный аэропо́рт Калинингра́д (Храбро́во) и́мени императри́цы Елизаве́ты Петро́вны  — российский международный аэропорт Калининградской области. Имеет статус аэропорта федерального значения.

Расположен в 21 км к северо-востоку от центра Калининграда (по улице Александра Невского и автостраде Приморского кольца — расстояние 15 км), рядом с посёлком Храброво Гурьевского района Калининградской области.

Является аэродромом совместного базирования — помимо гражданской авиации, используется авиацией Министерства обороны РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ и Росгвардии. В частности, здесь базируется 398-я отдельная транспортная эскадрилья Балтийского флота ВМФ РФ (самолёты «Ан-24», «Ан-26»).

31 мая 2019 года аэропорту присвоено имя императрицы Елизаветы Петровны.

Максимальная пропускная способность аэропорта составляет 1 250 пассажиров в час (850 человек — на внутренних авиарейсах, 400 человек — на международных авиарейсах).

Генеральный директор АО «Аэропорт „Храброво“» (с 25 мая 2015 года) — Александр Семёнович Корытный.

История

Аэродром Повунден 
После Первой мировой войны, когда по Версальскому мирному договору 1919 года Польше была передана часть территории Западной Пруссии, получившая название Польский коридор, Восточная Пруссия превратилась в полуэксклав Свободного государства Пруссия Веймарской республики. Начавшийся в 1929 году мировой экономический кризис особенно сильно затронул Германию. В 1933 году после прихода к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером в стране начались реформы, направленные на восстановление экономики. В том же году рейхсканцлер Гитлер сменил обер-президента Восточной Пруссии, вместо  на должность был назначен гауляйтер НСДАП Эрих Кох. 16 марта 1935 года Германия отказалась выполнять положения Версальского договора о демилитаризации и восстановила свой военный суверенитет. С этого же года началась милитаризация немецкой экономики.

В 1935 году в Восточной Пруссии близ прусской крестьянской деревни Повунден, входившей в , была построена взлётно-посадочная полоса 1400х1200 м, создан аэродром Повунден (). 

Во время Второй мировой войны, с лета 1943 года, на нём дислоцировалась пятая эскадра «ночных охотников» () Люфтваффе. В августе 1943 года на аэродроме в Инстербурге сформировали группу V 5-й эскадры ночных истребителей люфтваффе (V./NJG 5); две их эскадрильи базировались на аэродроме Повунден.

Советский военный аэродром 
27 января 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции советские войска заняли аэродром Повунден. С 5 по 25 февраля 1945 года на аэродроме базировался полк «Нормандия — Неман». С 1945 года аэродром Повунден начал использоваться советскими ВВС. Аэропорт гражданского воздушного флота в Кёнигсберге был образован в октябре 1945 года на базе аэропорта Девау, одного из старейших в Европе. В июле 1946 года и посёлок, и аэродром Повунден были переименованы в Храброво, город Кёнигсберг — в Калининград, а аэропорт в нём, соответственно, — в Калининградский.

В начале 1950-х годов на аэродроме Храброво была сооружена бетонная взлётно-посадочная полоса длиной 2000 метров и рулёжные дорожки.

Аэропорт совместного базирования 

В начале 1960-х в гражданской авиации СССР началось внедрение турбовинтовых самолётов Ан-10 взамен поршневых Ил-14. Аэродром Девау оказался непригодным для приёма Ан-10 и было решено использовать для гражданской авиации совместно с военными аэродром Храброво. В 1961 году Калининградский аэропорт был объединён в одно предприятие с 64‑й авиационной эскадрильей Белорусского территориального управления гражданского воздушного флота (БТУ ГВФ).

20 марта 1962 года в аэропорту приземлился первый самолёт Ан-10, открывший линию Калининград — Минск — Москва. В декабре 1976 года в аэропорту Храброво приземлился первый самолёт Ту-134А, который прибыл на постоянное место базирования, а с 1 января 1977 года он совершил свой первый рейс на линии Калининград — Москва.

В 1979 году в аэропорту построен пассажирский терминал.

17 июля 1979 года был открыт пассажирский терминал, являвшийся частью строившегося нового комплекса аэропорта. С этого времени пассажирские перевозки начали осуществляться с нового перрона

С июля 1987 года аэропорт стал принимать самолёты Ту-154.

В 1992 году предприятие отделилось от Внуковского производственного объединения гражданской авиации и стало самостоятельным ФГУП. С 1992 года начали выполняться полёты в Гамбург, Ганновер, Берлин. В 1992 году аэропорт получил статус международного.

В 1993 году в аэропорту стали базироваться самолеты первого класса Ту-154М, что позволило значительно расширить географию полётов. Первые регулярные международные рейсы из аэропорта Храброво.

К 1998 году состояние объектов аэропорта (взлётно-посадочная полоса, рулёжные дорожки, пассажирские терминалы, оборудование) не соответствовало необходимым требованиям статуса международного.

 Июль 2004 — Начинаются работы в связи со строительством нового пассажирского терминала.
 Октябрь 2004 — Начало реконструкции взлётно-посадочной полосы, лицевой части аэропорта, навигационного оборудования.
 Август 2007 — Введение в эксплуатацию первой очереди нового аэровокзального комплекса в аэропорту Храброво, пропускной способностью 3 000 000 пассажиров в год.
 Декабрь 2008 — «Заморозка» проекта реконструкции аэропорта из-за экономических трудностей КД авиа.
 Октябрь 2014 — Начались строительно-монтажные работы в рамках второй очереди реконструкции аэропорта Храброво, в результате которой произойдёт удлинение взлётно-посадочной полосы до 3,35 км и расширение перрона.()
 Ноябрь 2014 — Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов принял решение о введении режима «открытого неба» с пятой степенью «свободы воздуха» для аэропорта Храброво
 Июль 2017 — Построен и сдан в эксплуатацию новый терминал аэропорта.
 31 мая 2019 года аэропорту присвоено имя императрицы Елизаветы Петровны.

Технические характеристики 

Аэродром Храброво 2 класса, оборудован одной взлётно-посадочной полосой 06/24 класса В длиной 3350 м и шириной 45 м. Покрытие полосы — асфальтобетон, она позволяет принимать такие типы воздушных судов, как Boeing 747, Boeing 777,Boeing 737, Ту-204, Ил-96, Як-42, Airbus A330, Airbus A350, Airbus A321, Bombardier CRJ, Embraer E-195, Sukhoi Superjet 100 и  многие другие ВС классом ниже.

Авиакомпании и направления 
До 2002 года рейсы в Москву и Санкт-Петербург выполняла государственная авиакомпания «Калининградавиа», образованная из Калининградского объединённого авиаотряда, который выполнял рейсы в советское время
В 2002—2009 годах базовой авиакомпанией аэропорта являлась КД авиа. Маршрутная сеть по итогам 2008 года состояла из 28 направлений, в том числе международных, среди которых были Лондон и Барселона.

В 2014 году аэропорт активно занимался поиском нового базового перевозчика, но этот вопрос оставался актуальным и в 2020 году.

Также в 2020 году губернатор Калининградской области сообщал о планах введения седьмой степени свободы воздуха для аэропорта, что позволило бы увеличить количество направлений в европейские города. На тот момент международные рейсы в Европу выполняла только польская авиакомпания LOT, которая совершала полёты в Варшаву.

На 2021 год маршрутная сеть аэропорта включает в себя более 20 направлений, основной пассажиропоток приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Показатели деятельности

Транспорт 

К аэропорту подходит тупиковая железнодорожная ветка от станции Рябиновка Калининградской железной дороги. Эта ветка ответвляется от железнодорожной линии Калининград — Зеленоградск — Светлогорск. Однако железная дорога в Храброво не используется для пассажирских перевозок, хотя существовали планы пуска в Храброво пассажирского поезда-аэроэкспресса. По заявлению исполнительного директора «КД авиа» Леонида Лазаревича Ицкова, этот проект «находится в стадии разработки», сроки реализации зависят от слаженности усилий ряда государственных и коммерческих структур. Однако, в 2009 году авиакомпания разорилась, Ицков арестован.

В 2009 году главой Правительства России В. В. Путиным открыта первая очередь кольцевой автомагистрали Приморское кольцо, которая имеет ответвление к аэропорту.

В аэропорт ходит из Калининграда (от автостанции у Южного вокзала) полу-экспрессный маршрутный автобус № 244э.

Ранее в аэропорт ходило маршрутное такси № 243э сообщением Донское — Аэропорт Храброво (через Светлогорск, Пионерский и Зеленоградск).

Аварии и происшествия 
 1 октября 2008 года произошёл авиационный инцидент с самолётом Boeing 737-300 компании «КД авиа». Самолёт с бортовым номером EI-DON произвёл посадку на ВПП без шасси «на брюхо». Жертв и пострадавших не было, самолёт получил повреждения фюзеляжа и мотогондол.
 4 января 2017 года произошёл инцидент с самолётом Airbus A321 компании «Аэрофлот». Самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Рейс следовал по маршруту Москва – Калининград. На борту было 167 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв и пострадавших не было. Людей эвакуировали через надувные трапы. За помощью к медикам обратились три человека. Лайнер получил повреждения стойки шасси. Аэропорт временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Международного аэропорта Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны. // kgd.aero
 Храброво в справочнике World Aero Data
 Small guide to airport
 

Аэродромы совместного базирования России
Аэропорты Калининграда
Предприятия Калининградской области
Аэропорты России, названные в честь людей